

Toponymie

 Dudka est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Dudka est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.